Список крупнейших компаний России по объёму годовой выручки составляется рейтинговым агентством «Эксперт РА» и публикуется еженедельником «Эксперт» с 1995. Список составляется по данным Росстата, самих компаний и их официальной бухгалтерской отчетности по различным стандартам. В рейтинг включается 400 ведущих компаний.

Список по итогам 2008 года 
Список по итогам 2008 опубликован журналом в № 38 (5 октября) в 2009 году.

Список по итогам 2007 года 
Список по итогам 2007 опубликован журналом в № 39 (6-12 октября) в 2008 году.

Список по итогам 2006 года 
Список по итогам 2006 опубликован журналом в № 36 (1-7 октября) в 2007 году.

Список по итогам 2005 года 
Список по итогам 2005 опубликован журналом в октябре 2006. Совокупная выручка 400 крупнейших компаний страны выросла по сравнению с 2004 на 33,1 % и составила рекордные 15,6 трлн руб. Ниже приводятся первые 20 компаний списка.

Ссылки 
 Официальный сайт журнала «Эксперт»

См. также 
 Список крупнейших экспортеров Урала и Западной Сибири по версии журнала «Эксперт-Урал»
 Список крупнейших компаний России по версии Forbes (2012)
 Список крупнейших компаний России по версии Forbes (2014)

Крупнейшие Эксперт